Роджер Федерер победитель турнира, в полуфинале он обыграл чемпиона двух последних розыгрышей Новака Джоковича.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд)
 ' Роджер Федерер (Титул)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Второй раунд)
  Милош Раонич (Второй раунд, отказ)

<li>  Марин Чилич (Первый раунд)
<li>  Григор Димитров (Второй раунд)
<li>  Энди Маррей (Третий раунд)
<li>  Эрнест Гулбис (Первый раунд)
<li>  Джон Изнер (Третий раунд)
<li>  Роберто Баутиста-Агут (Третий раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Первый раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2014